FPX kan syfta på: 

 Future Position X –  en klusterorganisation inom geografisk informationsteknik i Europa
 FlashPix – ett filformat